Жозеф Де Комб (; 19 июня 1901 — 1965) — бельгийский пловец и ватерполист, призёр Олимпийских игр.

Родился в 1901 году. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже помог бельгийской сборной завоевать серебряную медаль в водном поло, а также стал серебряным призёром в плавании на дистанции 200 м брассом. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме также участвовал в состязаниях на дистанции 200 м брассом, но медалей не добился. В 1936 году на Олимпийских играх в Берлине стал обладателем бронзовой медали в водном поло.

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы Бельгии
Ватерполисты Бельгии
Пловцы на летних Олимпийских играх 1924 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1936 года